Talia steht für:

 Talia (Sierra Leone), eine Ortschaft in Sierra Leone
 Talia (Rebsorte), eine weiße Rebsorte
 Talia (Gattung), eine Heuschrecken-Gattung
 Talia (Vorname), ein weiblicher Vorname

Tali’a ist der Familienname von:
 Domenico Talia, Professor of Computer Engineering am DIMES (Dipartimento di Ingegneria Informatica, Modellistica, Elettronica e Sistemistica) der University of Calabria
 Raschid Tali’a (1877–1926), jordanischer Premierminister

Siehe auch:
 Thalia